Президентские выборы 1981 года в Южной Корее были первыми, проходившими после принятия новой конституции страны на референдуме в октябре 1980 года. Придя к власти в сентябре 1980 года, Чон Ду Хван предпринял реформу конституции. На всенародный референдум 22 октября 1980 года был вынесен проект новой конституции, предусматривавший непрямые президентские выборы, 7-летний срок полномочий президента, право президента на введение чрезвычайного положения и роспуск парламента, а также право финансирования правящей партии государством. За проект новой конституции проголосовало 91,6 % участников референдума.

Первые выборы, прошедшие в соответствии с Конституцией 1980 года, состоялись 25 февраля 1981 года. Чон Ду Хван в качестве кандидата от партии Демократической справедливости (позже переименованной в Демократическую Республиканскую партию), одержал в них победу, получив 4755 из 5277 голосов коллегии выборщиков (свыше 90 %) и официально вступил в должность президента страны 3 марта 1981 года.

Результаты выборов

Примечания 

1980-е годы в Республике Корея
Южная Корея
Президентские выборы в Республике Корея
Февраль 1981 года